Bala Ghat vol dir "més enllà del coll (de muntanya)" i és un nom de diversos llocs a l'Índia:

 Territori muntanyós que domina els colls dels Ghats Occidentals
 Comarca que separa l'altipla Carnàtic de la plana Carnàtica o Painghat
 Territori muntanyós més enllà del coll d'Adjanta, que forma la part més septentrional de l'altipla del Dècan
 Comarca situada a la part occidental de l'antic Estat de Hyderabad
 Districte de les antigues Províncies Centrals
 Districte de Balaghat a Madhya Pradesh, de 9360 km², població (2001) 1.500.000 habitants
 Balaghat, ciutat de Madhya Pradesh, districte de Balaghat, amb 75000 habitants (2001), antigament Burha o Boora.